Glasbrunnen bezeichnet folgende Brunnen und Quellen:
 Glasbrunnen, Quelle im Bremgartenwald bei Bern in der Schweiz
 Glaspalast-Brunnen in München-Haidhausen
 Glasbrunnen in der Brienner Straße in München-Maxvorstadt, siehe Liste Münchner Brunnen
 Glasbrunnen  am  Pirnaischen Platz in Dresden, siehe Liste der Brunnen und Wasserspiele in Dresden
 Glasbrunnen (Silberlochbach) im Spessart, Bayern